Christer Eriksson och liknande namn kan syfta på:

 Christer Eriksson (född 1943), en svensk författare.
 Christer Ericsson (1942–2016), en svensk entreprenör inom sjöfart.
 Christer Eriksson (politiker) (född 1954), en centerpartistisk politiker och riksdagsman
 Christer Ericsson (professor) (född 1948), en svensk professor i idrottshistoria